Navaja hace referencia a varios artículos:

Herramienta
Navaja, tipo de cuchillo;
Navaja automática, tipo de arma blanca usada en peleas;
Navaja de afeitar;
Navaja de precisión;
Navaja suiza;
Navaja de Albacete.

FilosofíaNavaja (filosofía)LugaresNavajas, municipio en la Comunidad Valenciana (España).Sierra de las Navajas', en México.
Zoología
 Un molusco bivalvo del género Ensis''.